Der Grand Prix Hassan II 2018 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. April 2018 in Marrakesch stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die US Men’s Clay Court Championship gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Vorjahressieger war im Einzel Borna Ćorić, im Doppel Dominic Inglot und Mate Pavić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 501.345 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 561.345 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 8. April 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Marrakesch